Nossa Senhora de Fátima è un toponimo portoghese che può riferirsi a:

 Nossa Senhora de Fátima, freguesia del comune di Aveiro, Portogallo
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia del comune di Entroncamento, Portogallo
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia del comune di Lisbona, Portogallo
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia nella Regione Amministrativa Speciale di Macao.